Gheorghe Constantin (1932–2010) román válogatott labdarúgó, edző
 Gheorghe Constantin (1951–) román labdarúgó-játékvezető